Niemcy:
 Büchel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell
 Büchel – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda

Osoby:
 Marco Büchel – narciarz alpejski
 Martin Büchel – piłkarz
 Ronny Büchel – piłkarz